Apocalisse di Pietro – scritto apocrifo del Nuovo Testamento in greco ellenistico del 135 circa
Apocalisse di Pietro – scritto apocrifo del Nuovo Testamento in lingua copta del IV secolo